Сезон НБА 1957/1958 — стал 12-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Сент-Луис Хокс». В финале «Хокс» победили в шести играх команду «Бостон Селтикс».

На драфте НБА 1957 года под первым номером клубом «Цинциннати Роялз» был выбран атакующий защитник Род Хандли из университета Западной Виргинии, однако сразу же был обменян в «Миннеаполис Лейкерс». Под 8-м номером на том драфте был выбран Сэм Джонс. На территориальном драфте в этом сезоне никого не выбрали.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Билл Расселл, Бостон Селтикс
 Новичок года НБА: Элджин Бэйлор, Филадельфия Уорриорз

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Дольф Шейес
 Ф Джордж Ярдли
 Ц Боб Петтит
 З Боб Коузи
 З Билл Шерман

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Клифф Хэган
 Ф Морис Стоукс
 Ц Билл Расселл
 З Том Гола
 З Слейтер Мартин

Ссылки 
 1957-58 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1957/1958